300-летие Перми — комплекс инфраструктурных преобразований, просветительских и торжественных мероприятий и проектов, приуроченных к 300-летию со дня основания Перми — крупного промышленного, научного и культурного центра Урала. Главные юбилейные события и торжества проходят в 2023 году.

Дата 
Начало строительства Егошихинского (Ягошихинского) медеплавильного завода — 4 (15) мая 1723 года — считается с 1995 года официальной датой основания Перми. На запрос администрации города о дате основания был получен официальный ответ из Российской академии наук: Началом истории городов такого типа считается, как правило, основание заводов. Поэтому основание Егошихинского медеплавильного завода следует считать началом истории города Перми. Уже появление завода и его действие стало важным градообразующим фактором. Таким образом, есть все основания считать официальной датой начала строительства Егошихинского медеплавильного завода, а следовательно, и начальной датой истории Перми 4 мая (15 мая «по новому стилю») 1723 года.Основателем Перми считают Василия Никитича Татищева  . 9 марта 1720 года по приказу Петра I он отправился на Урал для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Татищев выбрал для постройки предприятия место вблизи устья речки Егошиха благодаря наличию медной руды и удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам. 

На выбор места основания города  повлияла: близость к качественным лесным ресурсам — сосновая древесина считалась тогда лучшим топливом для выплавки металла; и достаточное наличие рабочей силы — при малой заселённости прилегающей местности имелись  государственные крестьяне Кунгурского уезда; наличие продовольствия.

Создание Егошихинского завода началось в мае 1723 года и закончилось в январе 1724 года. Были возведены плотина длиной 26 сажен, 6 плавильных печей, рудные амбары, угольный сарай и другие постройки. К 1732 году поселок при заводе насчитывал 112 дворов с 302 мужчинами.

Подготовка к юбилею 
10 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 300-летия основания Перми. Затем в ноябре был создан федеральный оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, наконец образовался проектный офис «Пермь-300». 

В феврале 2021 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе федерального оргкомитета, который возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Летом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин постановил создать региональный оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия, его председателем стал сам Махонин. Уже в сентябре региональный оргкомитет утвердил логотип 300-летия. Позже появились правила использования фирменного стиля — гайдлайн. 

На следующий год проектный офис «Пермь-300» вместе с Пермской кондитерской фабрикой выпустил конфеты, которые стали первыми сувенирами юбилея.  А в октябре 2022 прошла первая имиджевая кампания 300-летия: на стендах туристических маршрутов появились постеры с фактами из истории города. 

В конце 2022 года и в начале 2023 года была презентована и другая сувенирная продукция, включая банкноты, который выпустил пермский Гознак. В конце декабря была утверждена событийная программа 300-летия, куда вошли более 300 мероприятий, среди них — 19 флагманских. Был принят основной слоган юбилея — «Всё реально!».  

Главные направления подготовки 
 Инфраструктурная программа определяет вектор развития города и остаётся наследием 300-летия. Программа предусматривает работы по ремонту дорог и фасадов зданий, строительству новых школ и больниц, благоустройству парков, скверов, бульваров и набережных. Появится несколько спорткомплексов. Всего будет создано и реконструировано 211 капитальных объектов.  
 Событийная программа насчитывает более 300 мероприятий различного уровня, ряд которых станут регулярными и будут проводиться в последующие годы.

Мероприятия и событийная программа 
Флагманские мероприятия:
 Городские новогодние мероприятия. Старт событийной линейке дало новогоднее семейное шоу «300 лет Перми» с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Ледовое шоу состоялось 3–5 января, с учетом аудитории соцсетей, где велась трансляция, его посмотрели 200 тыс. человек.
 Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 13–16 апреля;
 Финал «Российской студенческой весны» 25–31 мая;
 Первый всероссийский фестиваль детских, семейных фильмов и анимации 1–4 июня;
 Летний фестиваль;
 День города 12 июня;
 Проект «Оружие победы»;
 Церемония вручения Строгановской премии в июне;
 Международный Дягилевский фестиваль 22 июня–3 июля;
 Летний кубок КВН;
 Пермский марафон в сентябре;
 Международный форум «Россия — спортивная держава»;
 Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в сентябре;
 Международный кинофестиваль «Лампа»;
 Фестиваль науки, технологий и искусства;
 Фестиваль «Дягилев+»;
 Гастрольные и выставочные проекты пермских музеев и театров. Например, в феврале коллекция «пермских богов» Краеведческого музея была представлена в Нижнем Новгороде.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 300-летия Перми
 Паблик 300-летия во «Вконтакте»
 Канал 300-летия в Telegram
 Руководство по внедрению логотипа и элементов фирстиля «Триста лет Перми»

Пермь
2023 год в России
Юбилеи городов России